Ркиз — название нескольких географических объектов в Мавритании:

 Ркиз — департамент в области Трарза.
 Ркиз — город в одноимённом департаменте.
 Ркиз — озеро в одноимённом департаменте.